

France 
Sainte-Christie, commune du canton d'Auch-Nord-Ouest, dans le département du Gers ;
Sainte-Christie-d'Armagnac, commune du canton de Nogaro, dans le département du Gers.